Le lunch est un repas léger pris le midi et non pas le soir (cf déjeûner ou dîner).

Nom de personne 
 Lydia Lunch (née en 1959), chanteuse, poétesse, écrivaine, et actrice américaine.

Fiction 
 Lunch, personnage humain de la série de mangas Dragon Ball.